River Lea ist der Name folgender Flüsse:

 River Lea (Themse), Nebenfluss der Themse in England
 River Lea (Wilmot River), Nebenfluss des Wilmot River in Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 River Lee, Fluss in Irland